- — двойная фамилия.

 Известные носители 
 Омельянович-Павленко, Иван Владимирович (1881—1962) — украинский генерал-хорунжий армии УНР.
 Омельянович-Павленко, Михаил Владимирович (1878—1952) — украинский генерал-полковник армии УНР. См. также